Rio Ribeirao kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Ribeirão (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio Ribeirão (vattendrag i Brasilien, Espírito Santo), 
 Rio Ribeirão (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 
 Rio Ribeirão (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso), 

Robotskapade Brasilienförgreningar